Сто восемнадцатый сезон в истории МЛБ прошёл с 29 марта по 28 октября 2018 года. Победителем Мировой серии стал клуб «Бостон Ред Сокс», в финале обыгравший «Лос-Анджелес Доджерс» в пяти матчах. В регулярном чемпионате «Ред Сокс» одержали 108 побед, что стало рекордным показателем за 118-летнюю историю команды. В плей-офф «Бостон» переиграл «Нью-Йорк Янкиз» и «Хьюстон Астрос», которые также одержали более ста побед в регулярном чемпионате..

Впервые в истории лиги число сделанных страйкаутов превысило число выбитых хитов. Новинкой сезона стало использование реливеров в качестве стартовых питчеров, внедрённое тренерским штабом «Тампы-Бэй» и активно использованное в плей-офф «Ред Сокс» и «Милуоки Брюэрс». Примечательным событием стал дебют Сёхея Отани — первого игрока со времён Бейба Рута, эффективно действующего как на позиции питчера, так и отбивающего. 

Ежегодный драфт МЛБ прошёл с 4 по 6 июня в , Нью-Джерси. Право первого выбора принадлежало клубу «Детройт Тайгерс», выбравшему выпускника Оберна Кейси Майза. Под девятым номером «Окленд Атлетикс» выбрали Кайлера Мюррея, который осенью стал обладателем Приза Хайсмана и в начале 2019 года объявил о своём желании продолжить профессиональную карьеру в НФЛ.

Матч всех звёзд МЛБ прошёл 17 июля на стадионе , домашней арене клуба «Вашингтон Нэшионалс». Сборная Американской лиги одержала победу со счётом 8:6 в десяти иннингах. По ходу матча игроки выбили рекордные десять хоум-ранов, перекрыв предыдущее достижение на четыре удара. Самым ценным игроком матча стал представитель «Хьюстона» Алекс Брегман. Победителем выставочного шоу «Хоум-ран Дерби» стал игрок «Вашингтона» Брайс Харпер. Во время матча в Твиттер появились сообщения расистского характера, опубликованные питчером Джошем Хейдером в 2011 году. После игры он принёс извинения за них, пояснив что в возрасте семнадцати лет был молодым и глупым. Руководство лиги приняло решение не применять к игроку каких-либо санкций.

Расписание 
В регулярном чемпионате каждая команда проведёт по 19 матчей против команд своего дивизиона (всего 76 игр). Также каждая команда сыграет семь либо шесть матчей против других клубов своей лиги (всего 66 матчей) и 20 матчей Интерлиги. В регулярном чемпионате каждый клуб проведёт 162 матча. Согласно коллективному соглашению, действующему с декабря 2016 года, продолжительность регулярного чемпионата увеличена до 187-и дней для возможности дополнительного отдыха игроков. 29 марта является самой ранней датой начала сезона за всю историю МЛБ.

17 и 18 апреля «Кливленд Индианс» и «Миннесота Твинс» сыграют свои матчи в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. C 4 по 6 мая «Сан-Диего Падрес» и «Лос-Анджелес Доджерс» проведут трёхматчевую серию в Монтеррее, Мексика. Хозяевами поля в этих играх будут «Падрес». 19 августа в , Пенсильвания, сыграют «Филадельфия Филлис» и «Нью-Йорк Метс». Игра приурочена к Мировой серии детской бейсбольной лиги.

Изменения в правилах 
19 февраля руководством Лиги были опубликованы изменения в правилах, направленные на ускорение игры. С сезона 2018 года тренеры и полевые игроки смогут посещать питчерскую горку для совещаний не более шести раз за игру. Если матч переходит в экстра-иннинги, то за каждый команды получат право на ещё одно совещание. Это правило не касается ситуации с заменой питчера. Кэтчерам разрешено обращаться к ампайру в доме за разрешением на посещение питчерской горки если команда израсходовала разрешённые шесть посещений. 

Перерывы между иннингами сокращены до 2-х минут 5-и секунд в матчах, транслируемых по местным телеканалам, до 2-х минут 25-и секунд для матчей, транслируемых национальными телеканалами и до 2-х минут 55-и секунд для игр плей-офф. От введение таймера, отсчитывающего время на подачу питчера, решено отказаться.

Изменения в руководстве команд

Межсезонье

Генеральные менеджеры

Главные тренеры

По ходу сезона

Генеральные менеджеры

Главные тренеры

Регулярный чемпионат

Предсезонные прогнозы 
Перед стартом регулярного чемпионата официальный сайт Лиги опубликовал результаты опроса пятидесяти экспертов. Фаворитами дивизионов в Американской лиге были названы «Нью-Йорк Янкиз», «Кливленд Индианс» и «Хьюстон Астрос», являющиеся действующими победителями Мировой серии. Главными претендентами на выход в плей-офф из Национальной лиги были названы «Вашингтон Нэшионалс», «Чикаго Кабс» и «Лос-Анджелес Доджерс». «Хьюстон» также оценивался как главный претендент на победу в плей-офф. Эти же команды в числе фаворитов называли аналитики сайта USA Today. Корреспонденты Guardian прогнозировали повтор Мировой серии прошлого сезона, в которой встретились «Астрос» и «Доджерс».

Апрель 
Ранее начало регулярного сезона было отмечено переносом ряда игр из-за снегопадов и дождей. Меры по сокращению времени матчей, принятые по настоянию комиссара Лиги Роба Манфреда, дали первые результаты — в соответствии с официальными данными МЛБ среднее время игры из 9 иннингов составило 2 часа 59 минут 52 секунды. В начале прошлого сезона аналогичный показатель равнялся 3 часам 6 минутам 1 секунде. При этом у руководства Лиги по-прежнему существуют планы ввода таймера времени на подачу. Также сократилось время, затрачиваемое арбитрами на просмотр видеоповторов.

Начало месяца хорошо провёли «Бостон Ред Сокс» под руководством дебютанта Алекса Коры, который подвергался критике за малое количество игрового времени для одного из лучших реливеров Лиги Крейга Кимбрела. Другому новичку, Микки Каллауэю из «Нью-Йорк Метс», несколько проще, так как его команда завершила прошлый сезон всего с 70 победами. «Метс» начали чемпионат шестью победами и возглавили Восточный дивизион Национальной лиги. Одни из фаворитов сезона, «Нью-Йорк Янкиз», столкнулись с рядом травм и стартовали слабее чем ожидалось — 5 побед при 4 поражениях.

Сюрпризом для специалистов стало выступление новичка «Лос-Анджелес Энджелс» Сёхея Отани. После слабой игры во время предсезонных сборов японский игрок дебютировал в МЛБ с шестью страйкаутами с шести иннингах, а затем в трёх играх подряд выбивал хоум-раны. Также уверенно начали год Мэнни Мачадо и Брайс Харпер, за которых, как ожидается, будет идти борьба на трансферном рынке ближе к концу регулярного чемпионата. Чарли Блэкмон, которого тоже ждали на рынке свободных агентов, подписал новый контракт с «Колорадо Рокиз», по которому заработает 108 млн долларов в следующие шесть лет.

Драфт 
Драфт 2018 года состоялся в Сикокусе с 4 по 6 июня. Под первым номером «Детройт Тайгерс» выбрали Кейси Майза, который занимал первую строчку в рейтинге перспективных игроков перед началом сезона. Хорошо провели драфт «Рейс», имевшие три дополнительных выбора. В систему клуба попали Мэттью Либераторе и Шейн Макклэнахан — два питчера-левши, входившие в число лучших подающих драфта. Под общим 35 номером «Кливленд Индианс» выбрали питчера Итана Хэнкинса, сумма подписного бонуса игроку, отказавшемуся от намерения поступать в Университет Вандербильта, составила 2,2 млн долларов. 

В целом на драфте более востребованы были игроки из студенческих команд. Семь из десяти первых выбранных игроков представляли чемпионат NCAA. Лидером среди колледжей стал Флоридский университет, три выпускника которого были выбраны в первом раунде — Джонатан Индия (5 номер, «Цинциннати Редс»), Брейди Сингер (18 номер, Канзас-Сити Роялс) и Джексон Коуар (33 номер, «Канзас-Сити Роялс»). Первым задрафтованным выпускником школы стал аутфилдер Джарред Келеник, выбранный «Нью-Йорк Метс» под общим шестым номером.

Под девятым номером «Окленд» выбрал Кайлера Мюррея, успешно игравшего в бейсбол и американский футбол за команду университета Оклахомы. Осенью Мюррей стал обладателем Приза Хайсмана, вручаемого лучшему футболисту чемпионата NCAA, а затем объявил о выставлении своей кандидатуры на драфт в 2019 году и намерении продолжить спортивную карьеру в НФЛ.

Четыре игрока, выбранных на драфте, отказались от подписания контрактов с клубами, которые получат компенсационные выборы в 2019 году. Картер Стюарт, выбранный под восьмым номером «Атлантой», стал самым высоко выбранным игроком, не перешедшим в профессионалы, с 2014 года.

Положение команд

Плей-офф

Статистика

Бэттеры

Питчеры

Награды

Лучшие игроки недели

Ежемесячные награды

Американская лига

Национальная лига

Награды по итогам сезона

Золотая перчатка

Сильвер слаггер

Прочие награды

Вывод игровых номеров из обращения 
 29 марта, в день открытия сезона, «Торонто Блю Джейс» вывели из обращения номер 32, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Рой Халлидей.
 11 августа «Сан-Франциско Джайентс» выведут из обращения номер 25, принадлежавший Барри Бондсу. Это первый случай в истории команды когда выводится номер игрока, не включённого в Зал славы бейсбола.
 «Детройт Тайгерс» выведет из обращения номера 47 и 3, принадлежавшие, соответственно, Джеку Моррису и . Церемонии пройдут 12 и 26 августа. Фактически 47-й номер Морриса не используется командой с 1990 года.

Примечания 

Источники

МЛБ в сезоне 2018
Сезоны МЛБ
2018 год в спорте